-{XXIII}- Летња Универзијада 2005. одржанана је у Измиру Турска од 11. августа до 22. август 2005. године. Отварање је било на стадиону Ататурк у Измиру.

На Универзијади је учествовало 131 земаља са 9.938 учесника 5.348 спортиста и 4.588 пратилаца. 
Највише успеха је имала репрезентација Русије која је освојила укупно 65 медаља (26 златних, 16 сребрних и 23 бронзане.)

Спортови на Универзијади 2005

Биланс медаља

Представници Србије и Црне Горе на Универзијади 2005. 

На Летњој Универзијади 2005 репрезентација Југославије је учествовала у атлетици, пливању, тенису, ватерполу и кошарци (мушка екипа). Освојили су 5 медаља, једну златну, две сребрне и две бронзане медаље.

Освајачи медаља

Спољашње везе 
 Резултати атлетике за мушкарце
 Резултати атлетике за жене
 Резултати кошарка
 Резултати тениса

Летње Универзијаде
Спорт у Турској
Спорт у 2005.